Змагання з шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулися 17 лютого на льодовій арені «Каннин» (Каннин, Південна Корея).

Результати

Заїзди 
 Q – кваліфікувались у півфінал
 ADV – пройшли
 PEN – штраф
 YC – жовта картка

Півфінали 
 QA – кваліфікувались у Фінал A
 QB – кваліфікувались у фінал B
 ADV – пройшли
 PEN – штраф
 YC – жовта картка

Фінал B

Фінал A 
Фінал відбувся о 21:09 за місцевим часом

Примітки